Чорек ( — хлеб) — название пресных хлебных лепёшек в Туркменистане, Азербайджане, на Северном Кавказе (в основном в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии) и Турции. Выпекается из пшеничной, ячменной или кукурузной муки, как правило в золе.

В Туркменистане, чорек в основном пекут в тандырах. Помимо обычного чорека, туркмены пекут такие разновидности как этли-чорек (чорек с мясом), яглы-чорек (маслянистый слоеный чорек) и кульче (чорек из теста с добавлением молока). 

Азербайджанский чорек в сельской местности выпекается на глиняном (первоначально) или металлическом, слегка выпуклом листе (называемым садж), размещаемым над очагом. Чореки (и лаваши) также пекут и в тандырах. Название чорек входит в наименование азербайджанского песочного печенья Шакер чорек.

Примечания

Литература 

 
 
 

Лепёшки
Кавказская кухня
Азербайджанская кухня
Туркменская кухня